Niemcy:
 Attendorn – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Olpe

Osoby:
 Gerhard von Attendorn – burmistrz Lubeki
 Eberhard von Attendorn – niemiecki biskup